Марко Кройцпайнтнер (; род. 1977) — немецкий кинорежиссёр.

Биография 
Марко Кройцпайнтнер родился 11 марта 1977 года в городе Розенхайме. Изучал историю искусств в Университете Зальцбурга ().

Начинал свою кинокарьеру с работы в рекламе и работой ассистентом у Петера Лилинталя () и Эдгара Рейца (). В 1999 году снимает свой первый короткометражный фильм, а в 2001 году его короткометражка () номинируется на немецкую премию «First Steps Award».

В 2003 году снимает свой первый полнометражный фильм «Целиком». Следующий фильм — «Летний шторм», снятый в 2004 году, приносит ему несколько наград и международную известность. В одном из интервью Кройцпайнтнер признался, что в «Летнем шторме» он практически описал историю своего камин-аута.

В 2007 году Кройцпайнтнер работает над проектом Роланда Эммериха — «Рабство». В 2008 экранизирует роман Отфрида Пройслера «Крабат, или Легенды старой мельницы».

Фильмография 
 1999 — Entering Reality (короткометражка) (продюсер, автор идеи, режиссёр)
 2000 — Nebensächlichkeiten (короткометражка) (режиссёр)
 2000 — Der Atemkünstler (короткометражка) (продюсер, автор сценария, режиссёр)
 2002 — REC-кассетные девочки/кассетные мальчики / REC — Kassettenjungs/Kassettenmädchen (режиссёр)
 2003 — Целиком / Ganz und gar (режиссёр)
 2004 — Летний шторм / Sommersturm (автор сценария, режиссёр)
 2006 — Облако / Die Wolke (автор сценария)
 2007 — Рабство / Trade (режиссёр)
 2008 — Крабат. Ученик колдуна / Krabat (автор сценария, режиссёр)
 2019 — Дело Коллини (режиссёр)

Примечания

Ссылки